Carapoia — род пауков-сенокосцев (). Распространён в Неотропике (Южная Америка). Более 30 видов.

Описание 
Общая длина тела пауков-сенокосцев Carapoia от 2 до 5 мм. Имеют 8 глаз. Тело темно-окрашенное буровато-землистое, иногда оранжево-жёлтое или зеленоватое. Ноги очень длинные. Брюшко обычно коротко-цилиндрическое и заострённое у паутинных бородавок, редко длинно-цилиндрическое (C. rheimsae, C. crasto, C. viridis). Большинство видов Carapoia строят свои паутинные сети очень близко к земле и они, как правило, хорошо спрятаны в отверстия или полостях стволов деревьев, или под такими объектами, как мертвые листья и стволы.

Систематика 
Более 30 описанных видов (реально более 100 видов). Отличается от сходных Южно-Американских родов (; ; ) парой расходящихся склеритов позади главной (передней) эпигинальной пластинки, наличием модифицированных волосков на хелицерах самцов (отсутствуют у видов C. mirim и C. patafina).
 Carapoia abdita Huber, 2016 — Бразилия
 Carapoia alagoas Huber, 2016 — Бразилия
 Carapoia brescoviti Huber, 2005 — Бразилия
 Carapoia capixaba Huber, 2016 — Бразилия
 Carapoia carvalhoi Huber, 2016 — Бразилия
 Carapoia carybei Huber, 2016 — Бразилия
 Carapoia crasto Huber, 2005 — Бразилия
 Carapoia dandarae Huber, 2016 — Бразилия
 Carapoia divisa Huber, 2016 — Бразилия
 Carapoia fowleri Huber, 2000 — Гайана, Бразилия
 Carapoia genitalis (Moenkhaus, 1898) — Бразилия
 Carapoia gracilis Huber, 2016 — Бразилия
 Carapoia jiboia Huber, 2016 — Бразилия
 Carapoia macacu Huber, 2016 — Бразилия
 Carapoia marceloi Huber, 2016 — Бразилия
 Carapoia mirim Huber, 2016 — Бразилия
 Carapoia nairae Huber, 2016 — Бразилия
 Carapoia ocaina Huber, 2000 — Перу, Бразилия
 Carapoia paraguaensis Gonzalez-Sponga, 1998 — Венесуэла, Гайана, Бразилия
 Carapoia patafina Huber, 2016 — Бразилия
 Carapoia pau Huber, 2016 — Бразилия
 Carapoia rheimsae Huber, 2005 — Бразилия
 Carapoia saltinho Huber, 2016 — Бразилия
 Carapoia septentrionalis Huber, 2016 — Бразилия
 Carapoia ubatuba Huber, 2005 — Бразилия
 Carapoia una Huber, 2005 — Бразилия
 Carapoia viridis Huber, 2016 — Бразилия
 Carapoia voltavelha Huber, 2016 — Бразилия
 Carapoia zumbii Huber, 2016 — Бразилия
 Другие виды

Примечания

Литература

Ссылки 
 Catalogue of Pholcidae: Carapoia  . pholcidae.de
Пауки-сенокосцы
Паукообразные Южной Америки
Паукообразные Северной Америки